Wadsworth kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Wadsworth, West Yorkshire, civil parish i England,

USA 

 Wadsworth, Illinois, ort i Lake County, 
 Wadsworth, New York, ort i Livingston County, 
 Wadsworth, Ohio, ort i Medina County, 
 Wadsworth, Nevada, ort i Washoe County, 

Robotskapade USAförgreningar